Die Saison 1976/1977 war die zweite Saison der 1975 eingeführten 2. Basketball-Bundesliga.

Modus 

Es wurde in zwei Gruppen Nord und Süd mit je zehn Mannschaften gespielt. Da sich die BG Hannover jedoch vor der Saison zurückzog, spielten in der Nordstaffel nur neun Mannschaften. Nach einer Einfachrunde spielten die ersten vier Mannschaften einer Staffel mit den vier schlechtestplatzierten Mannschaften der Hauptrunde der Basketball-Bundesliga eine zweigleisige Aufstiegsrunde aus. Die Punkte in der Hauptrunde wurden nicht mitgenommen. Die jeweils zwei besten Teams stiegen in die Basketball-Bundesliga auf bzw. verblieben in dieser. Die sechs schlechtestplatzierten der jeweiligen Staffeln spielten auf ihre Staffel begrenzt eine Abstiegsrunde (mit Punkteübernahme aus der Hauptrunde) aus, die drei letzten Teams steigen in die Regionalligen ab.

Teilnehmende Mannschaften

Gruppe Nord 

 BG Osnabrück – Spielgemeinschaft aus VfL Osnabrück und OSC Osnabrück
 Hamburger TB 62
 DTV Charlottenburg
 FC Schalke 04
 TSV Quakenbrück
 ETB SW Essen
 BG Hannover – Spielgemeinschaft aus Hannover 96 und TS Großburgwedel. Die Mannschaft wurde vor Saisonbeginn zurückgezogen.

Aufsteiger aus den Regionalligen Nord und West

 VfL Pinneberg
 BG 74 Göttingen
 USC Münster

Gruppe Süd 

 ADB Koblenz – Absteiger aus der Basketball-Bundesliga
 TG Hanau
 Eintracht Frankfurt
 USC Heidelberg II
 Post SG Mannheim
 SV Möhringen
 SpVgg 07 Ludwigsburg
 TG Hanau

Aufsteiger aus den Regionalligen Mitte, Südwest und Süd

 TV Eppelheim
 TSV Dachau
 TuS Aschaffenburg-Damm

Saisonverlauf

Abschlusstabellen Hauptrunde 
Nord

Süd

Kreuztabellen 
Nord

Süd

 * Das Spiel TSV Dachau – TV Eppelheim wurde nach Einspruch des TV Eppelheim neuangesetzt. Die Neuansetzung erfolgte allerdings nicht bis zum Saisonende. Da der TV Eppelheim letztlich den Klassenerhalt erreichte, beließ man es bei der ursprünglichen Wertung.

Aufstiegsrunden 
Nord

Aus der Basketball-Bundesliga nahmen der ASV Köln und der SSC Göttingen teil.

Süd

Aus der Basketball-Bundesliga nahmen der Post SV Bayreuth und die SG BC/USC München teil.

Abstiegsrunden 
Nord
Da sich ETB SW Essen und BG Osnabrück nach der Hauptrunde zurückzogen, wurde aufgrund der erreichten Anzahl von drei Absteigern (inkl. dem Rückzug der BG Hannover) keine Abstiegsrunde ausgespielt

Süd

 * Es wurden alle Ergebnissen der Hauptrunde in die Abstiegsrunde mitgenommen, die gegen die Teilnehmer der Abstiegsrunde erzielt wurden.

Literatur 
 Basketball (Zeitschrift), amtl. Organ des Deutschen Basketball-Bundes, , Jahrgänge 1976 und 1977

1976/77
Basketballsaison 1976/77